Командный чемпионат России по спидвею 2002 — десятый розыгрыш турнира.

Участники чемпионата

Составы 

Цветом выделены участники-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок 
1 круг.

2 круг.

Командам «Локомотив» и «Салават» за каждый неприезд засчитано техническое поражение 0:25.

Итоговые результаты 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею
Чемпионаты России в 2002 году